Се́льское поселе́ние «Нарасунское» — муниципальное образование в Акшинском районе Забайкальского края Российской Федерации.

Административный центр — село Нарасун.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Читинской области от 19 мая 2004 года «Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения в Читинской области».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Акшинского района
Сельские поселения Забайкальского края